Die 1. Division 1953/54 war die neunte Saison, welche vom dänischen Fußballverband Dansk Boldspil Union ausgetragen wurde. Sie begann am 22. August 1953 und endete am 14. Mai 1954. Titelverteidiger war Kjøbenhavns Boldklub.

Modus 
Zehn Teams spielten in der Liga in einer einfachen Hin- und Rückrunde gegeneinander, so dass jedes Team 18 Spiele absolvierte. Der Tabellenführende nach Saisonende war dänischer Meister.

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Dänisches Fußballarchiv

Einzelnachweise 

1953 54
Fußballsaison 1953/54